Il doppio del torneo di tennis Cali Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Köllerer e Boris Pašanski che hanno battuto in finale Diego Junqueira e Peter Luczak 64-7, 6-4, [10-4].

Teste di serie 

Assente
 Sergio Roitman /  Horacio Zeballos (quarti di finale)

 Leonardo Mayer /  Santiago Ventura (semifinali)
 Daniel Muñoz de la Nava /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 2008